Il doppio del torneo di tennis Garmisch Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lionnel Barthez e Nuno Marques che hanno battuto in finale Mathias Huning e Dick Norman 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (primo turno)
 Brian Gyetko /  Paul Kilderry (quarti di finale)

 Bill Behrens /  Matt Lucena (quarti di finale)
 Lionnel Barthez /  Nuno Marques (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Garmisch Challenger 1995